Бальруа́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Бальруа. Округ коммуны — Байё.

Код INSEE коммуны — 14035.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 901 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 524 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 403 были экономически активными, 121 — неактивными (показатель активности — 76,9 %, в 1999 году было 70,9 %). Из 403 активных жителей работали 360 человек (202 мужчины и 158 женщин), безработных были 43 (17 мужчин и 26 женщин). Среди 121 неактивных 31 человек были учениками или студентами, 47 — пенсионерами, 43 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Бальруа 

Коммуны департамента Кальвадос